Monte Cappello – montagna dell'Appennino imolese
 Monte Cappello – montagna dei Monti Ausoni nell'Antiappennino laziale
 Monte Cappello – montagna dei Monti Ernici nel Subappennino laziale